Cruella ist der Name für:

 Cruella (Film), ein Film von Disney aus dem Jahr 2021
 Juan Francisco Cruella (1804–1886), spanischer Maler